Луцій Аврелій Коммод Помпеян (; близько 177—211/212) — державний діяч часів Римської імперії.
 Габіній Барбар Помпеян (; ? — 409) — політичний діяч часів занепаду Римської імперії.
 Тиберій Клавдій Помпеян (; 125—193) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Тиберій Клавдій Помпеян Квінціан (; ? — 181/182) — патрицій часів Римської імперії.
 Аврелія Помпеяна — римська дворянка.